Repki (gemeente)
 Repki (powiat Sokołowski)
 Repki (powiat Ostrołęcki)